Калю́жный (, , , женская форма — ) — польская, белорусская, украинская и русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
  (1923—1986) — артист балета и педагог, премьер Парижской оперы.
 Калюжный, Алексей Николаевич (род. 1977) — белорусский хоккеист.
 Калюжный, Василий Авксентьевич (1899—1993) — советский геолог, первооткрыватель месторождений.
 Калюжный, Виктор Иванович (род. 1947) — министр топлива и энергетики РФ, посол России в Латвии.
 Калюжный, Владимир Витальевич (род. 1972) — советский и украинский фехтовальщик-саблист.
 
 Калюжный, Глеб Дмитриевич (род. 1998) — российский киноактёр и музыкант.
 Калюжный, Денис Николаевич (1900—1976) — советский гигиенист, педагог.
 Калюжный, Дмитрий Витальевич (род. 1952) — журналист, писатель.
 
 Калюжный, Наум Михайлович (1886—1937) — политический деятель, дипломат УССР.
 Калюжный, Николай Гаврилович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Калюжный, Павел Павлович (1916—2002) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Калюжный, Сергей Владимирович (род. 1959) — советский и российский химик.



Топоним 
 Калюжный — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края России.

См. также